Le tournoi de tennis de Modène est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2005, classée en catégorie Tier IV, se dispute à Modène du 11 au .

Anna Smashnova remporte le simple dames. En finale, elle bat Tathiana Garbin, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Yuliya Beygelzimer et Mervana Jugić-Salkić.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Modène
 Saison 2005 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2005
Modene
Internationaux Modene
Tennis en juillet 2005